Менес (; IV век до н. э.) — македонский сатрап, финансовый администратор Александра Македонского.

Биография 
По свидетельству Арриана, Менес, сын Дионисия, служил в армии Александра и после битвы при Иссе, произошедшей в 333 году до н. э., стал одним из соматофилаков (телохранителей) вместо Балакра, назначенного на пост сатрапа Киликии.

В 331 году до н. э. после занятия Суз Менесу как гипарху Сирии, Финикии и Киликии было передано три тысячи талантов, часть из которых была предназначена для отсылки Антипатру, воющему со спартанцами под предводительством Агиса III.

В 330 году до н. э. во время своего пребывания в Экбатанах Александр отпустил домой воинские контингенты, предоставленные ему Коринфским союзом, а также фессалийскую конницу. Менесу было поручено переправить их морем на Эвбею.

Согласно Диодору, Менес и Аполлодор были назначены «стратегами Вавилона и всех сатрапий до Киликии», а, по словам Курция Руфа, Менес «управлял Вавилонской областью». Также Александр передал тысячу талантов с приказом набрать как можно больше наёмников.

Ф. Шахермайр охарактеризовал Менеса в качестве одного из «занимавшихся финансами четырёх казначеев, ответственных также за коммуникации и снабжение армии». По мнению учёного, эти управляющие не находились в прямой зависимости от сатрапов. По замечанию, В. Геккеля, имя преемника Менеса исторические источники не сообщают. Поэтому, возможно, эта должность, при которой финансовое управление приморскими областями было сосредоточено в одних руках, была учреждена Александром изначально лишь на некоторое время.

Литература

Первичные источники 
 Арриан. Анабасис Александра (II.12.2, III.16.9, 19.6)
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XVII.64.5)
 Квинт Курций Руф. История Александра Великого Македонского (V.1.43)

Ссылки

Исследования 
 Шахермайр Ф. Александр Македонский. — М., 1984. С. 173, 328.
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — P. 179. — ISBN 9781405154697.

Телохранители
Военный персонал Александра Македонского
Военачальники IV века до н. э.
Сатрапы империи Александра Македонского
Правители Азии IV века до н. э.
Финансовые администраторы империи Александра Македонского